Michaił Jewgienjewicz Kuklin (ros. Михаил Евгеньевич Куклинur; 2 listopada 1987) – do 2014 rosyjski biegacz narciarski, a od 2015 białoruski.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Michaił Kuklin pojawił się 13 listopada 2004, podczas zawodów FIS Race w rosyjskiej miejscowości Kirowsk, gdzie zajął 31. miejsce na dystansie 15 km stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 5 lutego 2011 w Rybińsku, gdzie zajął 19. miejsce w sprincie techniką dowolną. Podczas debiutu zdobył pierwsze pucharowe punkty, łącznie 12 punktów.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Kuklin nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2016/2017

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Urodzeni w 1987
Białoruscy biegacze narciarscy
Rosyjscy biegacze narciarscy